Varosok
Települések listái országok szerint

simple:List of cities in Laos